Zhenxing bezeichnet:

 Zhenxing (振兴区), Stadtbezirk von Dandong in der chinesischen Provinz Liaoning
 Zhenxing (Xifeng) (振兴镇), Großgemeinde im Kreis Xifeng in der chinesischen Provinz Liaoning
 Zhenxing (Tangyuan) (振兴乡), Gemeinde im Kreis Tangyuan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Zhenxing (Chiping) (振兴街道), Straßenviertel im Kreis Chiping in der chinesischen Provinz Shandong
 Zhenxing (Lunan) (振兴街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lunan in der chinesischen Provinz Hebei
 Zhenxing (Songshan) (振兴街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Songshan in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Zhenxing (Xiaoyi) (振兴街道), Straßenviertel der Stadt Xiaoyi in der chinesischen Provinz Shanxi
 Zhenxing (Xinglongtai) (振兴街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xinglongtai in der chinesischen Provinz Liaoning
 Zhenxing (Yanliang) (振兴街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yanliang in der chinesischen Provinz Shanxi
 Zhenxing (Lianxing) (振兴村), Dorf der Gemeinde Lianxing in der chinesischen Provinz Heilongjiang